Richard ou Ricky Gervais ou Gervays peut faire référence à :

Richard Gervais, homme d'affaires québécois
Ricky Gervais (1961- ), acteur et présentateur anglais
 (mort vers 1410), homme politique anglais